Рідна школа, Українське педагогічне товариство
 Рідна Школа (газета)
 Рідна школа (журнал)
 Рідна школа (школа в Ірландії)